Ilmenau ist ein Bestandteil geographischer Namen:

von Gebietskörperschaften:
 Ilmenau, Stadt im Ilm-Kreis, Thüringen
 Ilmenau ist der deutsche Name zweier Städte in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen:
 Jordanów, Powiat Suski
 Limanowa, Powiat Limanowski
 Ilmenau (Geiselwind), Kirchdorf von Markt Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern

 Amt Ilmenau, ehemalige Verwaltungseinheit um die Stadt Ilmenau 
 Kreis Ilmenau, ehemaliger Landkreis im Bezirk Suhl, DDR; seit 1994 Teil des Ilm-Kreises, Thüringen
 Samtgemeinde Ilmenau, Samtgemeinde im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen

von Gewässern und Zugehörigem:
 Ilmenau (Fluss), linker Zufluss der Elbe bei Hoopte, Stadt Winsen (Luhe), Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Ilmenau-Kanal, 16 Kilometer langer Kanal zwischen der Ilmenau und der Elbe 
 Ilmenausperrwerk, Sperrwerk für den Hochwasserschutz an der Ilmenaumündung

Ilmenau ist Namensbestandteil von öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen und Vereinen:
 Technische Universität Ilmenau, in der Stadt Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen

 VEB Werk für Technisches Glas Ilmenau (1969–1990), ehemaliges Großkombinat der DDR mit Stammsitz in Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 Graf von Henneberg Porzellan Ilmenau (1777–1973), ehemaliger Haushaltsporzellanhersteller in Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 Technische Glaswerke Ilmenau (1994–2014), ehemaliger Hersteller von Labortechnik aus Glas in Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen

 SV Germania Ilmenau, Sportverein in der Stadt Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 SV Ilmenau, Sportverein in der Samtgemeinde Ilmenau, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen 

Ilmenau steht daneben für:
 Ilmenau (Gedicht), Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe

Siehe auch:
 Ilmenaue
 Illenau